Девіа́ція (від  — «відхилення»):

 Девіація — кут відхилення струни канату на напрямних шківах та барабанах одноканатних підіймальних машин, розташований у похилій площині переміщення канату.
 Девіація — різновид філембріогенезу, при якому зміна в розвитку органу виникає на середніх стадіях його формування і призводить до зміни будови цього органу в дорослого організму в порівнянні з предками.
 Девіація соціальна — широкий спектр відхилень поведінки особистості від традиційних у даному суспільстві нормативів поведінки. Відхилення у сексуальній поведінці тепер називають парафіліями.
 Девіація частоти
 Девіація — відхилення кулі чи снаряда від заданого напряму внаслідок їхнього обертання навколо своєї осі в повітряному середовищі.
 Магнітна девіація — відхилення стрілки магнітного компаса від напрямку на магнітний полюс.

Див. також 
 Відхилення
 Деривація